Chestnut Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chestnut Street Historic District (Kansas), NRHP-Nr. 06000621
 Chestnut Street Historic District (Maine), NRHP-Nr. 91000325
 Chestnut Street Historic District (New York), NRHP-Nr. 85002443